Les mires en optique permettent de quantifier des aberrations :
 mire de vignettage ;
 mire de Siemens ;
 mire de définition.

En télévision, on utilise des mires pour régler les téléviseurs ou combler l'absence de programmes.

Une mire est un système de visée pour arme à feu.

En topographie, on utilise des planches graduées appelées mires pour mesurer des distances.

En géodésie, on utilisait des planches verticales visibles de loin appelées mires montées au-dessus de bornes pour effectuer des visées et déterminer les positions de ces bornes par triangulation.

En ancien français, mire signifiait médecin.

Patronyme 
 Sada Mire (née en 1977), archéologue somalienne.